Каменский, Иван: Каменский, Иван Васильевич (?—1856) — русский военный и государственный деятель, генерал-майор.
 Каменский, Иван Григорьевич (1857—1919) — русский промышленник, политический деятель.
 Каменский, Иван Петрович (1771—1819) — русский медик и педагог.